lago di Rukwa, in Tanzania
  regione di Rukwa, regione della Tanzania